Příjmení Dostál nosí více různých osobností:

 Aleš Dostál (* 1946) – český lesní inženýr a spisovatel
 Alois Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Antonín Dostál (1908–2000) – český pedagog
 Bořivoj Dostál (1929–1994) – moravský archeolog
 Eugen Dostál (1889–1943) – český historik umění, univerzitní profesor
 Florian Dostál (1849–1923) – český pedagog a politik, moravský zemský poslanec
 František Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Jan Dostál (1921–1996) – český akademický malíř, ilustrátor a grafik
 Jan Dostál (sochař) (* 1992) – český sochař
 Jaroslav Dostál (* 1941) – český a kanadský geolog
 Jaroslav Dostál (krasobruslař) – český krasobruslař, mistr ČR
 Jiří Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Josef Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Karel Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Karel Dostál-Lutinov (1871–1923) – český duchovní, básník, spisovatel a překladatel
 Lubomír Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Lukáš Dostál (* 2000) – český hokejový brankář
 Martin Dostál (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník
 Michael Dostál (* 1982) – český basketbalista
 Miroslav Dostál (* 1923) – československý basketbalista
 Ondřej Dostál (* 1979) – český právník a vysokoškolský pedagog
 Pavel Dostál (1943–2005) – český divadelník a politik ČSSD
 Petr Dostál (1947–2021) – český sociální geograf
 Radek Dostál – český krasobruslař z Ostravy
 Robert Dostál (* 1928) – lékař a politik ČSSD, poslanec ČNR a PSP
 Roman Dostál (* 1970) – český sportovec, biatlonista
 Rudolf Dostál (1885–1973) – český botanik a rostlinný fyziolog
 Stanislav Dostál – více různých osobností, viz rozcestník
 Vítězslav Dostál (* 1959) – český sportovec, triatlonista a cyklista
 Vratislav Dostál (* 1976) – český novinář a politolog
 Zdeněk Dostál (1933–2018) – zlínský komunální politik
 Zeno Dostál (1934–1996) – český spisovatel a režisér 

ženský tvar s přechýlením
 Božena Machačová-Dostálová (1903–1973) – česká politička
 Hana Dostalová (1890–1981) – česká malířka
 Jana Dostálová (* 1943) – česká vysokoškolská profesorka, specialistka na výživu a složení potravin
 Kateřina Dostálová (* 1964) – česká politička ODS
 Klára Dostálová (* 1971) – česká politička a ekonomka, od roku 2014 náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR
 Leopolda Dostalová (1879–1972) – česká herečka
 Marie Dostálová (1877–1903) – česká malířka
 Růžena Dostálová (1924–2014) – česká filoložka, historička, literární historička, překladatelka a pedagožka

další význam
 Dostál (planetka) – 15902 Dostál, planetka hlavního pásu
 Dostálova lípa – památná lípa na Pardubicku

Podobná příjmení 
 Dostal a Dostalová
 Dostálek
 Dodal

Externí odkazy 
 

Česká příjmení